Dorin es un planeta en el universo de Star Wars.

Dorin es un planeta cuya atmósfera resulta nociva para la mayoría de las especies y para los nativos "kel tor", el oxígeno puede ser fatal.El planeta se encuentra en el Sistema Dorin, en el sector Deadalis. El planeta Dorin está situado entre dos agujeros negros, por lo que resulta muy difícil la navegación y su acceso. Dorin se unió a la República Galáctica en 5.975 ABY y tuvo representación directa en el Senado de la República.

El Maestro Jedi Plo Koon, su tío, y su sobrina, Sha Koon, eran originarios del sistema Dorin.

Planetas de Star Wars

fr:Liste des planètes de Star Wars#D